Jean-Yves Le Drian (1947-) homme politique français, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères depuis 2017 ;
 Marie Le Drian (1949-) écrivaine française.